Недьеши () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Недьеши, Дьёрдь (1893—1992) — венгерский шахматист.
  (1861—1933) — венгерский литературный критик.
 Недьеши, Янош (род. 1938) — венгерский скрипач и педагог.